Název Chlumský potok má více vodních toků:

 Chlumský potok (přítok Bašnického potoka) – levostranný přítok Bašnického potoka v okrese Jičín
 Chlumský potok (přítok Dřevnice) – pravostranný přítok Dřevnice v okrese Zlín
 Chlumský potok (přítok Jihlavy) – pravostranný přítok Jihlavy v okrese Jihlava
 Chlumský potok (přítok Svitavy) – levostranný přítok Svitavy v okrese Blansko
 Chlumský potok (přítok Vltavy) – levostranný přítok Vltavy v okrese Prachatice
 Chlumský potok (přítok Vranidolského potoka) – levostranný přítok Vranidolského potoka v okresech Havlíčkův Brod a Kutná Hora
 Chlumský potok (přítok Výpustku) – levostranný přítok potoka Výpustek v okrese Blansko